De derde etappe van de Ronde van Frankrijk 2012 werd verreden op 3 juli 2012 over een afstand van 197 kilometer van Orchies naar Boulogne-sur-Mer.

Parcours 
Na een makkelijke eerste helft van de etappe kregen de renners een aantal pittige heuvels voor de kiezen. Zes geklasseerde beklimmingen kende de etappe, vier van de vierde categorie en twee van de derde categorie. De etappe is, net als de eerste rit in lijn, aangekomen op een beklimming van vierde categorie. Ondanks dat deze etappe door de regio van Parijs-Roubaix voerde, werden er geen kasseienstroken aangedaan.

Verloop 
Het vluchtersgroepje van de dag bestond uit alweer Michael Mørkøv, samen met Andrij Hryvko, Rubén Pérez, Giovanni Bernaudeau en Sébastien Minard. Ze behielden lange tijd vijf minuten voorsprong. Mørkøv mocht ongehinderd de puntjes van de eerste vier beklimmingen meepikken, terwijl Minard de tussenspurt in de wacht sleepte. Op de voorlaatste klim verdwenen de vluchters naar de achtergrond. Bij valpartijen werden Kanstantsin Siwtsow (scheenbeenbreuk), José Joaquín Rojas (sleutelbeenbreuk) en Maarten Tjallingii (heupbreuk) naar het ziekenhuis afgevoerd en waren ze meteen de eerste opgevers in deze Tour. Sylvain Chavanel maakte gebruik van deze bewogen finale om er alleen vandoor te gaan, maar viel stil op de laatste helling. Nog een valpartij ontsierde de massaprint, maar Peter Sagan ontsnapte de dans en won op één been.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Opgave 
  Kanstantsin Siwtsow (Sky ProCycling); brak zijn scheenbeen na val in deze etappe
  José Joaquín Rojas (Team Movistar; brak zijn sleutelbeen na val in deze etappe
  Maarten Tjallingii (Rabobank); brak zijn heup na val in deze etappe

Externe links
 De route van de 3e etappe in Google Maps

03
Sportevenement in Hauts-de-France
Sport in het Noorderdepartement
Boulogne-sur-Mer